Gl 505 je dvojhvězda vzdálená 36,8 ly, jež se nachází v souhvězdí Vlasů Bereniky. Sestává z primární složky, hvězdy spektrálního typu K2V, která je oranžovým trpaslíkem, a sekundární složky, červeného trpaslíka spektrálního typu M1V. Další označení dvojhvězdy jsou NStar 1316+1701, YPC 303, BD+ 17 2611, HD 115404, HIP 64797, LHS 2713. Radiální rychlost hvězdy činí přibližně 26 km/s.

Reference 

Oranžoví trpaslíci
Červení trpaslíci
Dvojhvězdy
Hvězdy v souhvězdí Vlasů Bereniky
Objekty v Glieseho katalogu